Capitalismo hace referencia a varios artículos:

Economía y política
Capitalismo, modo de producción derivado del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción.
Liberalismo económico, pensamiento económico contrario a la intervención del Estado en la economía.
Modo de producción capitalista, en teoría marxista.

Además
Capitalismo: Una historia de amor, documental dirigido y presentado por Michael Moore.
Capitalism (videojuego), de simulación económica para computadora.
Capitalismo: el ideal desconocido, colección de ensayos de Ayn Rand.